Джиджі Фернандес і Наталія Звєрєва були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Інес Горрочатегі і Гелена Сукова з рахунком 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Volkswagen Cup 1994 Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд 1994